Борис Иванович Ткач (25 октября 1935, Гусятин, Хмельницкая область, УССР — 24 октября 2010, Киев, Украина) — советский военачальник, генерал-лейтенант, в 1980—1982 годы — командующий 40-й армией в ДРА.

Биография 

Родился 25 октября 1935 года в селе Гусятине Чемеровецкого района Хмельницкой области УССР. В 1954 году окончил среднюю школу. В том же году поступил в Харьковское танковое училище, которое окончил в 1957 году. После окончания обучения и до 1964 года являлся командиром танкового взвода, 27-й роты механизированной дивизии Южной группы войск. В 1967 году окончил Военную академию бронетанковых войск. С 1967 по 1973 год — командир танкового батальона, начальник штаба, командир 276-го танкового полка, начальник штаба 81-й механизированной дивизии Дальневосточного военного округа. Принимал участие в Даманском конфликте в 1969 году. В 1973 году был назначен командиром 79-й танковой дивизии Группы советских войск в Германии, в 1975 году повышен до 1-го заместителя командующего 13-й армии Прикарпатского военного округа, проработав им до 1979 года. В 1977 году окончил Военную академию Генерального Штаба. С декабря 1979 года занял пост 1-го заместителя командующего 40-й армии, части которой вводятся в Афганистан. С 23 сентября 1980 по 12 мая 1982 годы являлся командующим 40-й армии в Демократической Республике Афганистан. Руководил боевыми действиями в Афганистане. Разрабатывал многие крупномасштабные операции, в том числе операции «Удар» и «Удар-2».

С мая 1982 по сентябрь 1984 года — командующий 14-й гвардейской общевойсковой армией в Одесского военного округа, затем первый заместитель командующего войсками Сибирского военного округа. С 1985 года служил представителем главнокомандующего Вооруженных Сил стран Варшавского договора при Чехословацкой народной армии. В 1991 году, когда Варшавский договор прекратил существование, уволился в запас и проживал в городе Киеве. С 1995 года был директором Киевского филиала Украинско-Нидерландской охранной фирмы «Group 4 Security».

Умер 24 октября 2010 года в Киеве. Погребение состоялось 26 октября в Киеве на воинском участке Берковецкого кладбища.

Награды

Украина 
 Орден «За заслуги» 3-й степени
 Медаль «Защитнику Отчизны»

СССР 
 Орден Красного Знамени
 Орден Кутузова 1-й степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 Медали, в том числе:
 Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» 1-й степени
 Медаль «За безупречную службу» 2-й степени
 Медаль «За безупречную службу» 3-й степени

Иностранные награды 
Орден Красного Знамени Афганистан

Ссылки 
 Статья о Б. И. Ткаче 
 Афганистан без прикрас 
 Интервью 

Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Участники Афганской войны (1979—1989)
Члены КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС